La  du Tour d'Espagne s'est déroulée entre le 26 avril et le  entre Saint-Sébastien et Bilbao. Il se composait de 16 étapes pour un total de . Il a été remporté par l'Espagnol Angelino Soler.

Équipes engagées

Classement général

Étapes

Classements annexes

Liste des coureurs

Liens externes 
  Tour d'Espagne 1961, sur le site officiel du Tour d'Espagne

1961
Sport en Espagne en 1961
Cyclisme sur route en 1961
Sport en avril 1961
Sport en mai 1961